Raymond Poidevin (1928-2000), historien français ;
 Simon Poidevin (1958-), rugbyman australien ;
 Leslie Poidevin (1876 - 1931), tennisman australien ;
 Chris Poidevin (1947-), peintre français ;
 Blandine Poidevin (1972-2021), avocate française ;
 .

Références

Voir aussi